«Сеул» — южнокорейский футбольный клуб из города Сеул. Основан в 1983 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Сеул Ворлд Кап Стэдиум», вмещающем 66 704 зрителей. В настоящий момент выступает в Кей-лиге 1, главном по значимости футбольном турнире Республики Корея. Шестикратный чемпион Кей-лиги 1.

История 
 Основан 22 декабря 1983 года под названием Lucky-Goldstar Hwangso Football Club. Представлял регион Чхунчхондо. Фирма Lucky-Goldstar со временем намеревалась перевести команду в столицу.
 В начале 1990 команда по инициативе Суперлиги Кореи переехала-таки в Сеул.
 В 1991 году команда сменила название на LG Cheetahs.
 В рамках подготовки к чемпионату мира 2002 года правительство в 1995 году предложило сеульским командам временно покинуть столицу, но они могли вернуться, в случае, если построят в Сеуле собственные стадионы. LG Cheetahs переехала в пригород Сеула в Анян и стала называться Anyang LG Cheetahs.
Вскоре после окончания ЧМ-2002 встала проблема использования построенных стадионов. В итоге, корпорация LG согласилась возместить часть расходов правительству, которые были сделаны в ходе строительства «Сеул Ворлд Кап Стэдиум» — в этом случае не нужно было строить собственного стадиона. В 2004 году было объявлено о возвращении команды в Сеул. Команда стала называться Football Club Seoul.

Достижения

Национальные титулы 
Чемпионат Республики Корея
  Чемпион (6): 1985, 1990, 2000, 2010, 2012, 2016
  Серебряный призёр (5): 1986, 1989, 1993, 2001, 2008
  Бронзовый призёр (2): 2014, 2019

Кубок Республики Корея
  Обладатель (2): 1998, 2015
  Финалист (2): 2014, 2016

Кубок Корейской лиги
  Обладатель (2): 2006, 2010
  Финалист (4): 1992, 1994, 1999, 2007

Суперкубок Республики Корея
  Обладатель (1): 2001
  Финалист (1): 1999

Международные титулы 
Лига чемпионов АФК
  Финалист (2): 2002, 2013

Статистика выступлений в Кей-лиге 1

Известные игроки 

 Полный список игроков клуба «Сеул», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь

  Хан Мун Бэ (1984—1986)
  Чо Ён Чжун (1984—1987)
  Пак Хан Со (1984—1988)
  Кан Дык Су (1984—1989)
  Юн Хе Сон (1984—1989)
  Ким Хён Тэ (1984—1991)
  Ли Бу Ёль (1985—1988)
  Чой Джин Хан (1985—1991)
  Ча Сан Кван (1986—1991, 1995)
  Чо Мин Кук (1986—1992)
  Гу Сан Бюм (1986—1993)
  Ли Ён Джин (1986—1995, 1997)
  Чой Ён Джун (1988—1994)
  Чо Бён Юн (1988—1997)
  Юн Сан Чул (1988—1997)
  Чой Тэ Джин (1989—1992)
  Ким Сам Су (1989—1993)
  Ким Дон Хе (1989—1995)
  Ли Ин Чже (1989—1997)
  Ли Ян Ик (1989—1997)
  Пак Джон Бэ (1990—1993)
  Ким Сан Джин (1990—1994)
  Чой Дэ Шик (1990—1995)
  Лим Чон Кук (1991—2000)
  Лим Кён Чжэ (1992—1994)
  Пак Чхоль У (1992—1994)
  Ю Бён Ок (1992—1995)
  Со Юн Вон (1992—1997)
  Ким Бон Су (1992—1999)
  Ким Пхан Гын (1994—1997)
  Пак Чул (1994—1998)
  Чхве Ён Су (1994—2000, 2006)
  Кан Чун Хо (1994—2001)
  Сон Хён Джун (1995—1998, 2000—2003)
  Ким Дэ Сун (1995—1999)
  Сергей Скаченко (1996—1997)
  Олег Елышев (1997—1999)
  Мутамба Кабонго (1997—2000)
  Ким Гви Хва (1998—2000)
  Юн Кван Мин (1998—2002, 2007)
  Ким Сон Иль (1998—2003)
  Ли Сан Хун (1998—2003)
  Ю Сан Су (1999—2002)
  Джин Сун Джин (1999—2003)
  Ван Чон Хен (1999—2004)
  Ким Сон Чжэ (1999—2005)
  Драган Стоисавлевич (2000—2001, 2003—2004)
  Андре (2000—2002)
  Ли Ён Пхё (2000—2002)
  Чхве Тхэ Ук (2000—2003, 2010—2013)
  Рикардо (2000—2004)
  Валерий Сарычев (2000—2004)
  Ким Дон Джин (2000—2006, 2011)
  Чой Вон Квон (2000—2010)
  Пак Ён Хо (2000—2011)
  Пак Юн Сук (2001—2007)
  Пак Ё Себ (2002—2008)
  Ким Чи Гон (2002—2009)
  Пак Дон Cук (2002—2009)
  Ли Ыль Ён (2003—2004, 2006—2008)
  Юн Чжо Гук (2003—2010, 2012—2015)
  Ко Мён Джин (2003—2015)
  Ли Юн Юл (2004—2007, 2010—2012)
  Ким Юн Джун (2004—2008)
  Ли Чхон Ён (2004—2009)
  Хан Тэ Ю (2004—2014)
  Квак Тхэ Хви (2005—2007, 2016—2018)
  Ли Мин Сон (2005—2008)
  Пак Чу Ён (2005—2008, 2015—)
  Ким Хо Джун (2005—2009)
  Ли Сан Хуп (2005—2009)
  Ким Бён Джи (2006—2008)
  Ки Сон Ён (2006—2009)
  Ким Хан Юн (2006—2010)
  Адилсон (2006—2013)
  Ко Ё Хан (2006—)
  Ким Джин Гю (2007—2010, 2012—2015)
  Ли Сын Рёль (2008—2011)
  Деян Дамьянович (2008—2013, 2016—2017)
  Ким Чи Ву (2008—2017)
  Ким Хён Сун (2009—2015)
  Хён Ён Мин (2010—2013)
  Ха Дэ Сон (2010—2013, 2017—2019)
  Чой Хё Джин (2010—2014)
  Ким Ён Дэ (2010—2015)
  Чой Хён Тэ (2010—2016)
  Ким Дон Ву (2010—2018)
  Маурисио Молина (2011—2015)
  Ко Кван Мин (2011—)
  Ю Сан Хун (2011—)
  Ким Ю Ён (2012—2014)
  Серхио Эскудеро (2012—2015)
  Ким Вон Сик (2012—)
  Чха Ду Ри (2013—2015)
  Юн Иль Лок (2013—2017)
  Ким Нам Чун (2013—)
  Ли Вун Хи (2014—2019)
  Осмар (2014—)
  Хван Хён Су (2014—)
  Ян Хан Бин (2014—)
  Юн Джу Тэ (2014—)
  Адриано (2015—2016, 2020—)
  Чу Се Джон (2016—)
  Ли Сан Хо (2017—2018)
  Чо Ёнук (2018—)
  Юн Хён Чол (2018—)
  Икром Алибаев (2019—)

Тренеры 	
  Пак Се Хак (1984—1987)
  Ко Чже Вук (1988—1993)
  Чо Ён Чжун (1994—1996)
  Пак Бюн Чжу (1997—1998)
  Чо Кван Рэ (1999—2004)
  Ли Чан Су (2005—2006)
  Шенол Гюнеш (2007—2009)
  Нелу Вингада (2010)
  Хванбо Гван (2011)
  Чхве Ён Су (2011—2016, 2018—2020)
  Хван Сон Хон (2016—2018)
  Ли Ыль Ён (2018)

Ссылки 

 Официальный сайт
 Официальная группа ВКонтакте

Футбольные клубы Республики Корея
Организации Сеула